Graham hace referencia a:
 Alexander Graham Bell, científico, inventor y logopeda escocés y estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación.
 Andrew Graham, astrónomo irlandés.
 George Graham (1673-1751), relojero inglés
 Robert Graham, 1786-1845, botánico británico
 John Graham (1805-1839), botánico
 Stephen Graham, actor británico
 Stephen Graham, geógrafo británico
 Graham Chapman, actor británico
 Graham Greene, escritor británico
 Sylvester Graham, nutricionista estadounidense